Chiesa di San Brizio Vescovo – Bola, frazione di Tresana
 Chiesa di San Brizio Vescovo – Calimera
 Chiesa di San Brizio Vescovo – Samperone, frazione di Certosa di Pavia

Pagine correlate 
 Chiesa di San Brizio